

Codici 
 JNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanortalik (Groenlandia)

Televisione 
 Japan News Network  – sistema televisivo giapponese